Roman Aleksandrovitch Chichkine (en ), né le  à Voronej, est un footballeur international russe, qui évolue au poste d'arrière droit.

Il doit renoncer à l'Euro 2012 à cause de problèmes de santé.

Biographie 

Chichkine est prêté au Krylia Sovetov Samara pour la deuxième partie de la saison 2018-2019. Résiliant son contrat avec Krasnodar à l'été 2019, il rejoint le Torpedo Moscou en deuxième division au mois d'août dans le cadre d'un contrat d'une saison.

Statistiques

Palmarès

En club 
  Lokomotiv Moscou
 Vainqueur de la Coupe de Russie en 2015 et 2017

Distinctions individuelles 
 Élu meilleur jeune joueur du Championnat de Russie en 2006 (avec le Spartak Moscou)
 Présent dans la liste des 33 meilleurs joueurs du Championnat de Russie en 2006 (3, avec le Spartak Moscou), 2012 (3, avec le Lokomotiv Moscou), et 2014 (2, avec le Lokomotiv Moscou)

Références

Liens externes 
 

Footballeur international russe
Joueur du FK Fakel Voronej
Joueur du FK Spartak Moscou
Joueur du Krylia Sovetov Samara
Joueur du Lokomotiv Moscou
Joueur du FK Krasnodar
Joueur du Torpedo Moscou
Joueur du FK Spartak-2 Moscou
Naissance en janvier 1987
Naissance à Voronej
Naissance en RSFS de Russie